Millet puede referirse a:

Lugares 
 Millet (Santa Lucía), localidad de Santa Lucía en el distrito de Anse la Raye.

Personas
 Jean-François Millet (1642-1679), pintor francés.
 Jean-François Millet (1814-1875), pintor francés.
 Lluís Millet (1867-1941), compositor y director de coros español.
 Fèlix Millet i Tusell (1935), empresario español.
 Catherine Millet (1948), escritora francesa.
 Santiago Millet Jeangéante (1796-1838), empresario de origen francés.
 Santiago Millet Castillo (1833-1884) , militar de Costa Rica.
 Fèlix Millet i Maristany (1903-1967), financista y mecenas español.
 Salvador Millet i Bel (1912-1998), economista español.
  Francis David Millet (1848-1912), pintor estadounidense fallecido en el hundimiento del Titanic el 14 de abril de 1912.

Otros
 A Lluís Millet, escultura de Josep Salvadó Jassans (1991).
 Millet, comunidades confesionales del Imperio otomano.
 Millet (empresa), marca francesa de prendas de vestir al aire libre.